Министр Королевского двора () — министерская должность во Франции в эпоху Старого режима, реставрации Бурбонов, Июльской монархии и Второй империи, министр отвечал за все вопросы связанные с деятельностью и обслуживанием короля, королевской семьи и королевского двора Франции.

Старый режим 

При Старом режиме данный министерский пост главы Королевского двора Франции назывался — государственный секретарь королевского двора

1570-1789 
 1570-1579 : Симон Физ, барон де Сов;
 1579-1588 : Вильруа Брюлар;
 1579-1588 : Клод Пинар, сеньор де Комблизи и де Крамай;
 1588-1613 : Мартен Рюзе, сеньор де Больё
 1588-1594 : Луи де Револь;
 1606-1638 : Антуан де Ломени;
 1615-1643 : Анри-Огюст де Ломени, сьер де Бриенн;
 1643-1669 : Анри дю Плесси-Генего, сьер дю Плесси-Бельвиль;
 1669-1683 : Жан-Батист Кольбер, также генеральный контролёр финансов;
 1672-1690 : Жан-Батист Кольбер, маркиз де Сеньеле;
 1690-1699 : Луи Фелиппо (1643-1727), граф де Понтшартрен;
 1693-1715 : Жером Фелиппо, граф де Понтшартрен;
 1715-1718 : Луи Фелиппо (1643-1725), маркиз де Ла Врийер;
 1718-1749 : Жан-Фредерик Фелиппо, маркиз де Морепа;
 1749-1775 : Луи Фелиппо (1705-1777), маркиз де Ла Врийер, граф де Сен-Флорентан;
 1775-1776 : Кретьен-Гийом де Ламуаньон де Мальзерб;
 1776-1783 : Антуан-Жан Амело де Шайо;
 1783-1788 : Луи-Огюст Ле Тоннелье де Бретейль;
 1788-1789 : Пьер-Шарль Лоран де Вийедей.

Конституционная монархия 
 19 июля 1789 — 25 января 1791 : Франсуа Эммануэль Гинар граф де Сен-При.

Реставрация Бурбонов 
 29 мая 1814 — 20 марта 1815: Пьер Жан Казимир, герцог де Блака д’Ольп;
 21 марта — 7 июля 1815 : граф Камиль де Монталиве, генеральный интендант; 
 9 июля 1815: герцог Арман Эммануэль Ришельё, министр, который не принял пост;
 15 сентября 1815 — 1 ноября 1820 граф де Прадель, генеральный директор министерства королевского двора;
 1 ноября 1820 — 4 августа 1824 : Жак Александр Ло, маркиз де Лористон;
 4 августа 1824 — 4 января 1828 : Амбруаз-Поликарп де Ларошфуко, герцог де Дудовиль.

Июльская монархия 
У короля Луи-Филиппа не было королевского двора, а следовательно, не было и министра королевского двора при Июльской монархии. Однако, был генеральный интендант цивильного листа, который не был членом правительства.
 10 октября — 2 ноября 1830 : граф Камиль де Монталиве (временный интендант цивильного листа Короны);
 2 ноября 1830 — 10 октября 1832 : Агатон Жан Франсуа Фан;
 10 октября 1832 — 22 февраля 1836 : граф Камиль де Монталиве;
 22 февраля — 6 сентября 1836 : Агатон Жан Франсуа Фан;
 6 сентября 1836 — 15 апреля 1837: граф Камиль де Монталиве;
 5 апреля 1837 — 31 марта 1839 : Пьер-Мари Тайепьед де Бонди;
 31 марта 1839 — 2 февраля 1848 : граф Камиль де Монталиве.

Вторая империя 
 14 декабря 1852 — 23 ноября 1860: Ашиль Фульд;
 4 декабря 1860 — 10 августа 1870: граф Жан Батист Филибер Вальян.

Примечания 

Старый режим во Франции
Должности во Французском королевстве